

Geografia

Italia 
Carbonera – comune della provincia di Treviso
Carbonera – frazione di Colere in provincia di Bergamo
Carbonera – isola della laguna veneta